

Patronymes

 Guy de Villarnoult, (mort vers 1140), seigneur de Villarnoult

Toponymes

 Villarnoult : Hameau de la commune de Bussières dans le Yonne. S'écrit aussi « Villarnoux ».